Ikerasakitsoq bezeichnet:
 Ikerasakitsoq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Allungersat), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Oqaatsorsuit), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Qeqertaa), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Sarfap Imaa), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Ikerasassuaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Illulik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasakitsoq (Sund, Sallinngualua), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland